Alexander Hesketh richtte Hesketh Automotive Engineering op.
 Hesketh Motorcycles, een merk motorfietsen
 Hesketh Racing, een raceteam dat uitkwam in de Formule 1

 Hesketh, Alberta, een gehucht in Canada
 Hesketh Bank, een dorp in Lancashire